Szwajcaria:
 Buchs – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Aarau
 Buchs – gmina w kantonie St. Gallen 
 Buchs – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Dielsdorf

Osoby:
 Raymond Buchs – szwajcarski malarz
 Victor Buchs – szwajcarski polityk

Zobacz też:
 Bucks
 Büchs